

Жінки 
 Кутирьова Олена Володимирівна (* 1984) — російська актриса театру і кіно.

Чоловіки 
 Кутирьов Євген Іванович (1918—1990) — радянський архітектор, проектувальник, лауреат Державної премії СРСР.
 Кутирьов Олексій Михайлович (1902—1969) — 1-й секретар Мурманського і Свердловського обласних комітетів ВКП(б), голова Чкаловського облвиконкому. Член ЦК КПРС у 1952—1956 роках. Депутат Верховної ради СРСР 2—4-го скликань.